Sebaste was in de oudheid een niet ongebruikelijke naam voor steden. De naam verwijst naar de keizerlijke titel Augustus, die in het Grieks met  (ho sebastos) werd weergegeven. Steden in de oudheid met de naam Sebaste zijn onder meer:

 Elaiussa Sebaste in Cilicië
 Sebaste in Pamfylië, het huidige Sivas
 Samaria, dat in de tijd van de Herodianen Sebaste werd genoemd

Huidige plaatsen met dezelfde naam:
 Sebaste (Antique), een gemeente in de Filipijnse provincie Antique